Ел Тресе има више значења:

 Ел Тресе, Лос Мангос (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тресе, Ел Кармен (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тресе (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тресе (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тресе (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Тресе (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тресе (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тресе (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тресе (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тресе, Кафе (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тресе, Лас Делисијас (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тресе (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тресе (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тресе (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тресе, Баранко Бланко (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тресе (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тресе (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику